Czesław Nowicki, „Wicherek” (1928–1992) – polski dziennikarz i prezenter pogody
 Czesław Nowicki (1932–2002) – polski piłkarz